Old Surehand steht für:

 Old Surehand, literarische Figur in Werken von Karl May, siehe Figuren aus Karl Mays Werken #Old Surehand & Apanatschka
 Old Surehand I, Roman von Karl May
 Old Surehand II, Roman von Karl May
 Old Surehand III, Roman von Karl May

 Old Surehand 1. Teil, deutscher Spielfilm (1965)